Невельське — село, район імені Лазо, Хабаровський край, Росія
 Невельське — селище, Покровський район, Донецька область, Україна